Якимовцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Якимовцы — деревня в Поставском районе Витебской области.

Россия 
 Якимовцы — деревня в Селтинском районе Удмуртии.